Col termine di Castello di Philippsburg si indicano diverse strutture:
 Castello di Philippsburg (Braubach), Braubach, Renania-Palatinato
 Castello di Philippsburg (Coblenza), nel sobborgo di Ehrenbreitstein a Coblenza, Renania-Palatinato
 Castello di Philippsburg (Niederwürzbach), altro nome con cui è noto il Castello di Niederwürzbach, Saarland
 Castello di Philippsburg (Philippsburg), Mosella